Bolero (televisiefilm), televisiefilm met Alice Toen uit 1964
 Bolero (film), een film uit 1984
 Bolero (muziek), een dans en muziekvorm
 Bolero (Ravel), een bekende bolero van Ravel
 Bolero (kleding)
 Bolero (tijdschrift), een Nederlandstalig tijdschrift
 een historisch motorfietsmerk; zie Lenoble